Ponts se poate referi la:

Ponts (Lleida), localitate în provincia Lleida în comunitatea Catalonia în Spania.
Ponts, Manche, comună în departamentul Manche, Franța.
Ponts-et-Marais, comună în departamentul Seine-Maritime, Franța.